Victor Pop se poate referi la:
 Victor Pop (1903-1976), zoolog și profesor universitar român
 Victor Pop (1879-1936), avocat și notar public român, delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Victor Pop (1883-1942), protopop român, delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia